On entend généralement par cause d’un fait ce qui le produit ou du moins participe à sa production.

Droit
En droit, le mot cause peut avoir plusieurs sens.

Droit des obligations
En droit des contrats français, la cause de l'obligation est une condition de validité du contrat.
L'enrichissement sans cause est un quasi-contrat dégagé par la jurisprudence.

Droit du travail
 En droit du travail français, la cause réelle et sérieuse est un mode de licenciement. Elle est appelée cause juste et suffisante au Québec.

Droit de la preuve
En droit de la preuve québécois, la théorie de la cause est une méthode de travail qui consiste à déterminer le cadre juridique et les faits pertinents d'un dossier.

Philosophie
En philosophie scolastique, selon le raisonnement dit de causalité ou cosmologique, la cause première est Dieu.

Patronyme 
 Emil Causé (1867-?), décorateur franco-suisse.

Toponymie 
 La Cause est une rivière du massif de la montagne Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône).

Autres
 Just Cause est un jeu vidéo d'action sorti en 2006.
 Bi'Cause est une association française ayant pour objet social le thème de la bisexualité.
 La Good Old Cause est le nom donné par les soldats de la New Model Army à leur raison de se battre pour le Parlement britannique.